Deklaracja praw człowieka i obywatela
 Powszechna deklaracja praw człowieka